Kipkirui ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Chepkoech Kipkirui (* 1994), kenianische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Willy Cheruiyot Kipkirui (* 1967), kenianischer Langstreckenläufer
 Moses Kipkirui (* 1985), katarischer Hindernisläufer kenianischer Herkunft, siehe Musa Amer Obaid
 Patrick Kipkirui Langat (* 1988), türkischer Hindernis- und Langstreckenläufer kenianischer Herkunft, siehe Tarık Langat Akdağ